River Cam ist der Name folgender Flüsse:

 River Cam (Gloucester and Sharpness Canal), indirekter Nebenfluss des Severn in Gloucestershire, England
 River Cam (Great Ouse), Nebenfluss des Great Ouse in Cambridgeshire, England
 River Cam (River Yeo), Nebenfluss des River Yeo in Somerset, England

Siehe auch:
 Cam River